Cleve peut faire référence à :

Patronymie 
Clève peut faire référence à : 
 Agnes Cleve-Jonand (1876-1951), artiste suédoise ; 
 Anders Cleve (1937–1985), historien suédo-finnois ; 
 Halfdan Cleve (1879-1951), compositeur norvégien ; 
 Jenny Clève (1930-2023), actrice française ;
 Joos van Cleve (1480?-1540?), peintre néerlandais ; 
 Kerr Smith (1972-), acteur américain ; 
 Per Teodor Cleve (1840-1905), chimiste et géologue suédois ;

Toponymie

, une ville sur la péninsule d'Eyre en Australie (Australie-Méridionale).

Cleves, une localité du comté de Hardin dans l'Iowa ;   
 "The Cleve," le surnom de Cleveland dans l'Ohio.

Autres 

 Hof van Cleve, un restaurant belge  trois étoiles  au guide Michelin

Voir aussi 
 
 
 Famille van Cleve

Homonymie de patronyme